201 км, 201-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 201 км — разъезд, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 580014.
 201 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 050724.
 201 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 582537.
 201 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 596012.
 201 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 769233.
 201 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 291529.
 201 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 676289.

См. также 
 Разъезд 201-й км — посёлок в Каменском районе Ростовской области.